Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji MercedesCup 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl polsko-novozélandský pár Mateusz Kowalczyk a Artem Sitak, který na turnaji nestartoval.

Vítězem čtyřhry se stala čtvrtá nasazené dvojice Rohan Bopanna z Indie a Florin Mergea z Rumunsku, kteří ve finále zdolali rakousko-brazilský pár Alexander Peya a Bruno Soares výsledkem 5–7, 6–2 a v závěrečném supertiebreaku [10–7]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Pro Bopannu se jednalo o čtrnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour, Mergea získal pátý titul ze čtyřhry na okruhu.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (odhlášení)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (semifinále)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (finále)
  '''Rohan Bopanna /  Florin Mergea (vítězové)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (čtvrtfinále, odstoupení)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Stuttgart Open
Tenis v Německu v roce 2015
ATP World Tour 2015